Il doppio maschile dell'UNICEF Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Wesley Moodie e Dick Norman erano i campioni uscenti, ma sono stati sconfitti in semifinale da Robert Lindstedt e Horia Tecău.

Robert Lindstedt e Horia Tecău hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Leander Paes 1–6, 7–5, [10–7].

Teste di serie

 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (finale)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinale)

 Christopher Kas /  Michael Kohlmann (primo turno) 
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (campioni)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni
 

UNICEF Open 2010
ATP World Tour 2010